Am Mühlenturm, 8 () — жилое здание, охраняемый законом памятник архитектуры № 2 в Дюссельдорфе (административный район Кайзерсверт (Северный Рейн-Вестфалия, Германия).

История 
Считается что этот дом, ныне памятник архитектуры (№ 2 в Дюссельдорфе), принадлежал местному капеллану. О религиозной принадлежности здания напоминает небольшая ниша с фигурной решёткой, врезанная в фасад дома с левой стороны на первом этаже, в которую обычно в прошлые века помещались фигурки святых или Богородицы. Судя по якорной датировке фасада (A 1661, — Anno domini (от Рождества Христова) 1661), размещённой над окнами первого этажа, здание было построено в 1661 году. Учитывая, что весь Кайзерсверт был почти полностью разрушен в самом начале войны за испанское наследство в 1702 году, то этот дом считается самым старым сохранившимся зданием Кайзерсверта.

После Второй мировой войны здание восстанавливалось и дважды перестраивалось, поэтому под охраной закона находятся лишь только фасад и крыша. В 1954 году архитектор Вильгельм Келлер реконструировал подвальные помещения и внутреннюю лестницу. В 1969 году произошла вторая значительная перестройка, в результате которой была полностью изменено внутреннее архитектурное решение и задняя (тыльная) часть дома.

Архитектура 
Здание построено в стиле жилого барокко из кирпича. Многократные повреждения привели к тому, что возникла необходимость в штукатурке фасада. Оконными осями фасад делится на три части. Две противоположные являются симметричными, а середина представляет набор расположенных в беспорядке входной двери, малого окна на первом этаже и узкого окна на втором этаже. В низком выкрашенном фундаменте проделаны два технических отверстия. Водосборный желоб собирает воду с черепичной крыши и уводит её по правой стороне дома на улицу. Всего в доме три этажа: два обычных и один расположен под скатом крыши.

Украшением дома являются послевоенная входная дверь и фонарь первой половины XX века.

Решение о придании дому охранного характера было принято правительством Дюссельдорфа 23 февраля 1982 года.

Примечания

Литература 
 Jörg Heimeshoff: Denkmalgeschützte Häuser in Düsseldorf mit Garten- und Bodendenkmälern. Band 3, Verlag Beleke Essen, 2012, S. 28-29. ISBN 978-3-8215-0646-3 Йорг Хаймесхоф: Охраняемые законом памятники архитектуры в Дюссельдорфе, вместе с парковыми и археологическими достопримечательностями. Том 3. Изд-во Белеке, Эссен, 2012, стр. 28-29. ISBN 978-3-8215-0646-3.

Ссылки 
 Защищённый памятник архитектуры: Am Mühlenturm 8. 
 Карта района достопримечательности.

Здания и сооружения, построенные в 1661 году
Здания и сооружения Кайзерсверта